Die Delray Beach International Tennis Championships 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Februar 2008 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in Costa do Sauípe die Brasil Open gespielt. Diese zählten genau wie die Delray Beach International Tennis Championships zur Kategorie der International Series.

Xavier Malisse war der Titelverteidiger im Einzel und verlor dieses Jahr bereits in der ersten Runde. Im Finale siegte der Qualifikant Kei Nishikori in drei Sätzen mit 3:6, 6:1 und 6:4 gegen den Setzlistenersten James Blake. Im Doppel war Malisse ebenfalls, an der Seite von Hugo Armando, im vorherigen Jahr erfolgreich. Sie verloren dieses Jahr zusammen in der ersten Runde. Im Finale setzten sich Max Mirny und Jamie Murray gegen die Bryan-Zwillinge Bob und Mike mit 6:4, 3:6 und [10:6] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 411.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 436.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. Februar 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam zwei Lucky Loser.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Delray Beach